Лебяжий — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Административный центр Комсомольского сельского поселения.

Поселок основан в 1957—58 при 1-м отделении совхоза «Андреевский» (на старых картах на месте совр. поселка указана конеферма).

География 
Расположен в северо-восточной части района, на берегу озера Лебяжье (отсюда назв.). Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 57 км.

Население 

(в 1966 — 232, в 1970 — 259, в 1983 — 199, в 1995 — 226)

Улицы 
Лесная улица
Улица Труда
Центральная улица

Инфраструктура 
 малокомплектная школа
 клуб
 АО «Княженское

Примечания 

Населённые пункты Брединского района